Била́л Оме́р Чакы́р (; ) — турецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Trainermarkt (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции
Тренеры по кёрлингу Турции